Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 1:

 1 Batalion Sanitarny (1922–1931) → Kadra Zapasowa 1 Szpitala Okręgowego) 
 1 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 1 DP (1943–1945)
 1 Batalion Medyczny 1 DZ (do 2007)